Toponímia:
 El Margarit, masia del poble de Riells del Fai, Vallès Oriental 
 Cal Margarit, entitat de població de Castellví de la Marca 
 Cal Margarit (Olesa de Montserrat), habitatge unifamiliar 
 Font de Margarit, font de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 Obaga de Margarit, obaga de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 Biografies:
 Adrià Margarit i Coll (1851 - 1908), notari, cofundador de la Societat Urbanitzadora del Tibidabo 
 Àngels Margarit i Viñals (Terrassa, Vallès Occidental, 1960), ballarina i coreògrafa de dansa contemporània 
 Antoni Maria Badia i Margarit (Barcelona, 1920), filòleg i lingüista d'història i gramàtica catalana 
 Arcadi Margarit i Casadevall (Palamós, 1913 - Manresa, 2001), instrumentista de tenora 
 Benet Margarit i Font (Olesa de Montserrat, 76 - 1936), industrial i periodista carlí
 Bernat Margarit (Girona,  - Catània, 1486), monjo del monestir d'Amer i abat de Sant Pere de Rodes 
 Joan Margarit i Consarnau (1938 — 2021), poeta i arquitecte
 Joan Margarit i Pau (1422 — 1484), bisbe d'Elna i Girona
 Joan Margarit i de Requesens (1468 — 1554), president de la Generalitat de Catalunya (1521-24) i bisbe de Girona (1534- 54)
 Josep Margarit i de Biure (La Bisbal d'Empordà, 1602 - Perpinyà, 1685), militar, cap de les milícies de la Generalitat 
 Meritxell Margarit i Torras (Manresa, 1970), periodista i escriptora catalana especialitzada en continguts per a un públic infantil 
 Pere Margarit (Empordà, mitjan segle XV), cavaller, militar, marí i colonitzador català 
 Remei Margarit i Tayà (Sitges, 1935), psicòloga, escriptora, cantautora i professora de música